Affoltern ZH steht für:

 Affoltern am Albis, Gemeinde und Hauptort des Bezirks Affoltern
 Affoltern (Stadt Zürich), Quartier der Stadt Zürich